Райское яблоко может означать:

 Райское яблоко — плод мифологического Древа познания Добра и Зла в христианской традиции.
 Народное название для плодов яблони сливолистной, яблонь ранеток, яблони сибирской и яблони низкой (одно из ботанических названий которой — яблоня райская).
 «Райские яблоки» — песня Владимира Высоцкого.
 «Райские яблочки» — российский телесериал 2008 года.
 «Райские яблочки» — советский фильм 1973 года.
 «Райское яблочко» — российский фильм 1998 года.

Примечания